Stefan-Jaracz-Theater steht für:
 Stefan-Jaracz-Theater (Łódź)
 Stefan-Jaracz-Theater (Olsztyn)